Flere prominentet personer bære navnet Westergaard:
 Harald Ludvig Westergaard – afdød dansk statistiker og nationaløkonom
 Kurt Westergaard – karikaturtegner for Jyllands-Posten
 Charles Peter Martin Westergaard – dansk atlet
 Torben Westergaard – dansk bassist og komponist
 Per Westergaard – tidligere fodboldspiller
 Svend Westergaard – afdød dansk komponist og musikpædagog
 Niels Ludvig Westergaard – afdød orientalist
 Jack G. Westergaard – afdød konservativ politiker
 Dicte – sanger og sangskriver født Benedicte Westergaard Madsen

Wikipedia har også en artikel om:
 Per Westergård Jensen – chefredaktør for Fyns Stifttidende